Коже́вников — русская фамилия и топоним.

Носители фамилии

А 
 
 
 Кожевников, Анатолий Леонидович (1917—2010) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

Б

В 
 Кожевников, Вадим Михайлович (1909—1984) — русский советский писатель и журналист, военный корреспондент.
 
 
 Кожевников, Виктор Леонидович (род. 1952) — советский и российский учёный, специалист в области термодинамики.
 Кожевников, Виталий Витальевич (род. 1968) - казахстанский футболист.

Г—Я 
 Кожевников, Георгий Никитович (1902—1966) — советский государственный деятель, специалист в области оборонных технологий.
 
 Кожевников, Дмитрий Александрович (1858—1882) — русский ботаник.
 
 Кожевников, Ефим Тимофеевич (1875—1881) — городской голова Самары.
 Кожевников, Иван Дмитриевич (1893—1959) — полковник, командир дивизии ПВО.
 Кожевников, Иван Яковлевич (1866—после 1917) — русский предприниматель и общественный деятель, член III Государственной думы.
 Кожевников, Игорь Николаевич (1940—2022) — советский и российский деятель органов МВД, заместитель министра внутренних дел СССР (1991) и РФ (1992—1999), генерал-полковник юстиции (1995).
 Кожевников, Иннокентий Серафимович (1879—1931) — участник Гражданской войны, партизан.
 Кожевников, Кирилл Ярославович (род. 1999) — российский хоккеист.
 
 Кожевников, Лев Александрович (1770 — после 1825) — российский государственный деятель, астраханский губернатор.
 Кожевников, Максим Вячеславович (род. 1975) — педагог по спортивным бальным танцам.
 Кожевников, Матвей Львович — российский военный и государственный деятель.
 Кожевников, Михаил Яковлевич (1870—1942) — русский и советский военный геодезист, топограф и картограф.
 Кожевников, Николай Григорьевич (1884—1937) — юрист, комиссар Временного правительства в Амурской области, депутат Учредительного собрания.
 Кожевников, Нил Павлович (1804—1837) — декабрист.
 
 
 Кожевников, Савва Елизарович (1903—1962) — русский советский писатель, очеркист, историк литературы.
 Кожевников, Семён Григорьевич (1913—1990) — Герой Социалистического Труда.
 
 Кожевников, Фёдор Иванович (1903—1998) — советский учёный, юрист-международник.
 
 Кожевников, Яков Иванович (1903—1972) — советский военный деятель, генерал-майор.



Топоним 
 Кожевников — хутор в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Кожевников — хутор в Шпаковском районе Ставропольского края.
 Кожевников — посёлок в 1920-х годах в Таймырском национальном округе Красноярского края.

См. также 
 Кожевникова
 Кожевниковы — русский дворянский род
 Кожевниковы — казачий и дворянский род со станицы Новоилецкой Оренбургского казачьего войска.
 Бухта Кожевникова — в Хатангском заливе моря Лаптевых; названа в честь М. Я. Кожевникова.
 Утёс Кожевникова — в Чукотское море; расположен около посёлков Рыркайпий и Мыс Шмидта; назван в честь М. Я. Кожевникова